O-I steht für:

 DIOP, O-Isopropyliden-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphenylphosphino)butan
 Owens-Illinois, Weltmarktführer für Glasbehälter
 O-I (Panzer), japanischer Name einer geplanten Panzerserie des Zweiten Weltkrieges

Siehe auch:
 OI

OI